Feldpolizei steht für
Feldjäger
Geheime Feldpolizei 
SA-Feldpolizei 
Siehe auch
Feldgendarmerie